Kliutxovka (Udmúrtia), localitat de la república d'Udmúrtia, a Rússia
 Kliutxovka (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia